Otto Schröder kan syfta på bland andra:

* Otto Schröder (1851–1937), tysk klassisk filolog
 Otto Schröder (1860–1946), tysk kyrkomusiker
 Otto Schröder (1887–1928), tysk assyriolog
 Otto Schröder (1921–1994), tysk evangelisk teolog